Damjan Stojanovski – cestista macedone
 Ognen Stojanovski – ex cestista macedone
 Vlatko Stojanovski – calciatore macedone
 Vojdan Stojanovski – cestista macedone